Sainte-Feyre est le nom de deux communes françaises , dans le département de la Creuse :
 Sainte-Feyre, dans le  canton de Guéret-Sud-Est ;
Sainte-Feyre-la-Montagne, dans le canton de Felletin.